Neptun Werft — немецкая верфь по производству речных круизных судов, паромов и торговых судов в лимане реки Варнов. Основана в 1850 году. Штаб-квартира находится в немецком городе Росток.

С 1997 года вместе с верфью Meyer Werft, расположенной в городе Папенбург, является частью группы Meyer Neptun Group.

История 
Основана в 1850 году как Schiffswerft und Maschinenfabrik von Wilhelm Zeltz und Albrecht Tischbein. С 1890 года известна под названием  Actien-Gesellschaft „Neptun” Schiffswerft und Maschinenfabrik in Rostock. C 1927 года входила в состав Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft.
Во время Второй мировой войны с 1941 года на верфи спустили на воду десять подводных лодок типа VII C. 
После Второй мировой войны верфь стала советским предприятием SAG Neptun (Sowjetische Aktiengesellschaft) в советской зоне оккупации Германии и осуществляла репарационные поставки в Советский Союз. В 1953 году верфь стала Народным предприятием ГДР (VEB) и с этого момента стала называться VEB Schiffswerft Neptun и к моменту объединения с ФРГ на верфи было занято более 7000 работников, занятых изготовлением торговых судов, рыболовецких шхун, плавучих кранов, пожарных судов, паромов, буксиров, железнодорожных паромов, исследовательских судов, плавучих экскаваторов, судов типа ро-ро и контейнеровозов.

Продукция верфи

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Neptun Werft

Организации, основанные в 1850 году в Германии
Судостроительные предприятия Германии
Здания и сооружения Ростока
Организации Ростока